Der Bettelstudent ist der Titel von:

 Der Bettelstudent, Operette von Carl Millöcker
 Der Bettelstudent (1927), Film von Jacob und Luise Fleck
 Der Bettelstudent (1931), Film von Victor Janson
 Der Bettelstudent (1936), Film von Georg Jacoby
 Der Bettelstudent (1956), Film von Werner Jacobs
 Der Bettelstudent (1961), TV-Film von Kurt Wilhelm
 Der Bettelstudent (1969), Film von Michael Verhoeven
 Der Bettelstudent (1970), TV-Film von Wilm ten Haaf
 Der Bettelstudent (1981), TV-Film von Frank De Quell